

Astronomia
 2621 Goto – asteroide della fascia principale

Geografia
 Gotō – città giapponese della prefettura di Nagasaki
 Isole Gotō –  arcipelago appartenente al Giappone localizzato nel mar Cinese Orientale

Persone
 Aritomo Gotō – ammiraglio giapponese
 Gotō Shinpei – politico giapponese
 Gotō Mototsugu, noto anche come Gotō Matabei – samurai del periodo Sengoku
 Hirooki Goto – wrestler giapponese
 Kumiko Gotō – attrice giapponese
 Maki Gotō – cantante, attrice e modella giapponese
 Masafumi Gotō – cantante, chitarrista e compositore giapponese
 Midori Gotō – violinista giapponese
 Niceta il Goto – martire di nazionalità gota
 Saba il Goto – martire cristiano
 Tarō Gotō – ex calciatore giapponese
 Tetsuo Gotō – doppiatore giapponese
 Toru Goto – ex nuotatore giapponese
 Yukio Gotō – ex calciatore giapponese
 Yūko Gotō – doppiatrice giapponese

Altro
 GOTO – istruzione informatica
 Goto – membro dell'antica tribù dei Goti
 Azione Nambu-Goto – azione invariante in una teoria di stringa bosonica